Baryproctus är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1900. Baryproctus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Baryproctus